Michael Maestlin – astronomo e matematico tedesco
Cratere Maestlin – cratere lunare
Rimae Maestlin – rima lunare
11771 Maestlin – asteroide della fascia principale